L.D. 50 е дебютен студиен албум на американската метъл група Mudvayne. Албумът е издаден през 2000 г. от Epic Records с продуцент Гарт Ричардсън, който преди това е продуцирал албуми на Rage Against the Machine и други. Шон Крахан от Slipknot също участва като продуцент. Заглавието на албума произлиза от LD50 или средна смъртоносна доза (median lethal dose), термин от токсикологията, който означава количеството токсично вещество, което може да убие 50% от тестваните обекти. Албумът е концептуален и разглежда преодоляването на границите и последвалата еволюция.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни 
 Всички текстове на песни са писани от групата.

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Текстовете на песните в албума.

Албуми на Мъдвейн
Дебютни албуми
Музикални албуми от 2000 година